Jonathan Dayton ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Dayton (Politiker) (1760–1824), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Dayton (* 1957), US-amerikanischer Filmregisseur, siehe Jonathan Dayton und Valerie Faris